Bright Future bezeichnet:
 Björt framtíð, eine isländische Partei 
 Bright Future, einen deutschen Spieleentwickler
 Bright Future (Film), einen japanischen Horrorfilm